Disposition (von lat.  ‚Aufteilung, Zuweisung‘) steht für:
 Disposition (Medizin), Veranlagung oder Empfänglichkeit für eine Krankheit
 Disposition, Verhaltensbereitschaft; siehe Persönlichkeitseigenschaft
 Disposition (Wirtschaft), Zuteilung und Überwachung von Diensten und Waren
 Disposition (Orgel), Anzahl und Art der Register einer Orgel
 Geläutedisposition, Abstimmung mehrerer Glocken; siehe Kirchenglocke #Geläutedisposition
 Disposition, Entwurf der systematischen Wissensdarstellung; siehe Enzyklopädie (Wissensordnung)
 Tagesdisposition, tabellarische Übersicht über den Ablauf einer Film-, Fernseh- oder Werbeproduktion

Siehe auch:
 z. D. (Militärsprache), zur Disposition
 Disponent
 Prädisposition